Александр Николаевич Агарин () — советский и киргизский футболист, защитник.

Биография 
Карьеру начал в клубе «Алга». С 1993 года по 2002 выступал за черкасский «Днепр». Также играл в аренде за «Кристалл» из Чорткова, «Ворсклу», «Волынь».

С 2002 по 2007 год выступал за ахтырский «Нефтяник». В 2007 году «Нефтяник» вышел в Высшую лигу, а Агарин перешёл в симферопольский клуб «ИгроСервис». В Высшей лиге провёл 9 матчей.

За сборную Киргизии провёл 4 матча в 1992 году.

Достижения 
 Чемпион Киргизии (1): 1992
 Обладатель Кубка Киргизии (1): 1992
 Победитель Первой лиги Украины (2): 2000/01, 2006/07

Статистика

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Кристалл» Чортков
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «ИгроСервис»